Die UEFA Europa Conference League 2021/22 war die erste Auflage des drittwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine. An diesem Wettbewerb nahmen 184 Mannschaften aus 54 der 55 Landesverbänden der UEFA teil, nur Spanien fehlte (siehe Fußnote ).

Die Saison begann mit den Hinspielen der 1. Qualifikationsrunde am 8. Juli 2021 und endete mit dem Endspiel am 25. Mai 2022 im Nationalstadion der albanischen Hauptstadt Tirana. Der Gewinner der Europa Conference League erhält einen Platz in der UEFA Europa League der folgenden Saison.

Die Auswärtstorregel kam in der Qualifikation sowie der K.-o.-Phase nicht zur Anwendung. Stattdessen wurde bei Torgleichheit über Hin- und Rückspiel eine Verlängerung ausgetragen. Sind in dieser gleich viele oder keine Tore gefallen, folgte das Elfmeterschießen. Analog dazu entfällt in der Gruppenphase die Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich als Kriterium.

Zugangsliste 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände resultiert hierbei aus den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2019/2020. Da sich der Sieger der Champions League und der Europa League 2020/21 auch durch ihre Platzierung in der nationalen Liga für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert hatten, kam es zu nachträglichen Anpassungen in der Zugangsliste. Wenn sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2021/22 qualifiziert hat, bekommt die nächste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieser Nation in der Qualifikation, während die anderen Teams dementsprechend aufrücken und den nächstbesseren Startplatz übernehmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhielt, rückte das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach.
Die Reihenfolge der Zugangsliste für die Saison 2021/22 ergibt sich aus dem Länder-Koeffizienten der fünf Spielzeiten von 2015/16 bis 2019/20. Die nachfolgende Tabelle zeigt hierzu an, in welcher Qualifikationsrunde der Europa Conference League die Pokalsieger (CW) und die anhand ihrer Platzierung in den nationalen Ligen qualifizierten Teams starten.

Termine 

Für die Auslosungen und Spielrunden sind die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 
Gesetzt waren die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21. Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmte sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen war, wurde für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

Grundsätzlich galt, dass Mannschaften desselben Landesverbands nicht aufeinander treffen konnten.

1. Qualifikationsrunde 

An dieser Runde nahmen 66 Mannschaften teil. Gespielt wurde am 6. Juli 2021 und 8. Juli 2021 (Hinspiele) sowie am 13. Juli 2021 und 15. Juli 2021 (Rückspiele).

|}
1–3 Das Hinspiel der Paarung wurde abweichend vom Regelspielplan am 6. Juli 2021 ausgetragen.

4 Das Rückspiel der Paarung wurde abweichend vom Regelspielplan am 13. Juli 2021 ausgetragen.

2. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nahmen 108 Mannschaften teil. Folgende Paarungen wurden für die zweite Qualifikationsrunde ausgelost:

Champions-Weg 

Für den Champions-Weg qualifizierten sich die drei Verlierer der Vorrunde und die 16 Verlierer der 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2021/22. Wegen der ungeraden Teilnehmerzahl erhielten die Shamrock Rovers ein Freilos für die nächste Runde.

|}

Platzierungsweg 

Für den Platzierungsweg qualifizierten sich die 33 Gewinner der vorherigen Runde sowie 57 Teams der Verbände auf den Plätzen 6 bis 35 der Rangliste.

|}

3. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nahmen 64 Mannschaften teil. Folgende Paarungen wurden für die dritte Qualifikationsrunde ausgelost:

Champions-Weg 
Für den Champions-Weg qualifizierten sich die neun Gewinner der vorherigen Runde sowie Shamrock Rovers, die ein Freilos erhalten hatten.

|}

Platzierungsweg 
Für den Platzierungsweg qualifizierten sich die 45 Gewinner der vorherigen Runde sowie sieben Teams der Verbände auf den Plätzen 6 bis 12 der Rangliste und die beiden Pokalsieger der Verbände auf den Plätzen 17 und 18 der Rangliste.

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt.

An der Runde nahmen folgende 44 Mannschaften teil:

Champions-Weg 
Für den Champions-Weg qualifizierten sich die fünf Gewinner der vorhergehenden Runde sowie fünf Verlierer der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2021/22.

|}

Platzierungsweg 
Für den Platzierungsweg qualifizierten sich die 27 Gewinner der vorherigen Runde sowie vier Teams der Verbände auf den Plätzen 2 bis 5 der Rangliste und drei Verlierer der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2021/22.

|}

Gruppenphase 
Für die Gruppenphase qualifizierten sich die 10 Verlierer der Play-offs der Europa League sowie die 22 Sieger der Play-offs.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Farblegende

Finalrunde

Zwischenrunde 
Für die Zwischenrunde wurden am 13. Dezember 2021 in Nyon acht Paarungen je eines Gruppendritten der Europa League und eines Gruppenzweiten der Conference League ausgelost, wobei die Gruppenzweiten der Conference League das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes durften einander nicht zugelost werden.

Die Hinspiele fanden am 17. Februar, die Rückspiele am 24. Februar 2022 statt.

|}

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden am 25. Februar 2022 in Nyon acht Paarungen je eines Siegers der Zwischenrunde und eines Gruppensiegers der Conference League ausgelost, wobei die Gruppensieger der Conference League das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes durften einander nicht zugelost werden.

Die Hinspiele fanden am 10. März, die Rückspiele am 17. März 2022 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 18. März 2022 in Nyon durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele fanden am 7. April, die Rückspiele am 14. April 2022 statt.

|}

Halbfinale 
Die Paarungen des Halbfinales wurden am 18. März 2022 in Nyon (mit der Viertelfinal-Auslosung) durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele fanden am 28. April, die Rückspiele am 5. Mai 2022 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-Conference-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler alphabetisch sortiert.

Literatur 
 kicker Sonderheft: Champions League 2021/2022, Olympia-Verlag, Nürnberg 2021,  (S. 168 bis 182).

Weblinks 
 de.uefa.com. Die UEFA Europa Conference League auf der Website der UEFA

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22